

Architetture
 Abbazia di San Colombano a Bobbio, in provincia di Piacenza
 Chiesa di San Colombano, nome di vari edifici religiosi
 Castello di San Colombano a San Colombano al Lambro, nella Città metropolitana di Milano
 Concattedrale dei Santi Pietro, Lorenzo e Colombano  – concattedrale di Brugnato in provincia della Spezia
 Eremo di San Colombano  – eremo di Trambileno in provincia di Trento
 Oratorio di San Colombano

Geografia 
San Colombano al Lambro  – comune italiano exclave della città metropolitana di Milano
San Colombano Belmonte  – comune italiano nella città metropolitana di Torino
San Colombano Certenoli  – comune italiano nella città metropolitana di Genova
 San Colombano di Meldola (FC) 
 San Colombano di Collio (BS)
 San Colombano di Exilles (TO)
 San Colombano di Capannori (LU)
 San Colombano di Scandicci (FI)
 Frazione Colombano di Badia Polesine (RO)
 San Colombano al Lambro: colle San Colombano (144 m)
 Acquapendente (VI): colle di San Colombano
 Bormio e Valdidentro (SO): Corno di San Colombano (3.022 m), nel gruppo della Cima Piazzi
 Bivio-Passo del Settimo: lago Columban a 2.444 m
 Briga Novarese (NO): colle di San Colombano
 Colico (CO): cima di San Colombano del gruppo del Monte Legnone
 Suzzara (MN): parco di San Colombano
 Bobbio (PC): piazza San Colombano
 Castelnuovo Belbo (AT): via San Colombano
 Genova: via San Colombano zona Prato-Fontanegli
 Lodi: via San Colombano
 Milano: via San Colombano a Bucinasco zona Naviglio Grande
 Pavia: via San Colombano
 San Colombano (in sloveno Kolomban) di Capodistria (SLO) un tempo appartenente a Muggia (TS)
 Morosaglia e Calvi (Corsica: passo e monte di San Colombano e torre di San Colombano
 Rogliano (Corsica): castello di San Colombano

Religione 
 Colombano di Bobbio  – santo abate missionario di origine irlandese
 Cathach di San Colombano
 Leggenda della colomba di San Colombano
 Leggenda devozionale della morte di San Colombano
 Museo dell'abbazia di San Colombano
 Società di San Colombano per le Missioni Estere

Pagine correlate
Colombano